Fey (Vaud), municipi de Suïssa del cantó de Vaud, al districte del Gros-de-Vaud
 Féy, municipi francès al departament de Mosel·la 
 Fey-en-Haye, municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la 
 Fey (cantant)